

Geografia

Polska 
 Stargard – miasto i gmina w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim
 Stargard – gmina wiejska w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim
 Stargard Gubiński – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin

Niemcy 
 Burg Stargard – miasto w Niemczech, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Inne 
 Stargard – stacja kolejowa
 Stargard – grodzisko
 Stargard – amerykański zespół z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 Preußisch Stargard
 Starogard